Kwestia sumienia – film polski
 Kwestia sumienia – powieść Jamesa Blisha